Система национальных парков Словакии состоит из девяти парков. Национальные парки являются лишь частью системы природоохранных территорий и объектов, которая управляется министерством охраны окружающей среды и включает следующие категории:
 Национальный парк (; сокращение NP)
 Охраняемая ландшафтная область (Chránená krajinná oblasť; CHKO)
 Национальный природный заповедник (Národná prírodná rezervácia; NPR)
 Природный заповедник (Prírodná rezervácia; PR)
 Национальный памятник природы (Národná prírodná pamiatka; NPP)
 Памятник природы (Prírodná pamiatka; PP)
 Охраняемая область (Chránený areál; CHA)
 Охраняеный элемент пейзажа (Chránený krajinný prvok; CHKP)
 Охраняемое место зимовки птиц (Chránené vtáčie územie; CHVÚ)
 Охраняемое дерево (Chránený strom; CHS)

Национальные парки

Ссылки 
 Национальные парки на сайте министерства туризма Словакии

 
Словакия
Национальные парки